Il singolare  del Kazan Kremlin Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Marius Copil era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Jürgen Zopp 7–6(7–4), 7–6(7–4).

Teste di serie

 Malek Jaziri (secondo turno)
 Andreas Haider-Maurer (secondo turno)
 Arnau Brugués-Davi (primo turno)
 Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)

  Jan Hájek (secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (semifinali, ritiro a causa di un infortunio al ginocchio sinistro)
  Evgenij Donskoj (secondo turno)
  Jürgen Zopp (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Kazan Kremlin Cup 2012